Кэмп ():

Фамилия 
 Кэмп, Анна (род. 1982) — американская актриса.
 Кэмп, Билл (род. 1961) — американский характерный актер.
 Кэмп, Джереми (род. 1978) — американский христианский музыкант.
 Кэмп, Джим (род. 1948) — американский писатель.
 Кэмп, Коллин (род. 1953) — американская актриса и продюсер.

Другое 
 Кэмп — категория неклассической эстетики.

См. также